Helveg Petersen ist der Familienname folgender Personen:

 Kristen Helveg Petersen (1909–1997), dänischer Politiker (RV)
 Niels Helveg Petersen (1939–2017), dänischer Politiker (RV)
 Morten Helveg Petersen (* 1966), dänischer Politiker (RV)
 Rasmus Helveg Petersen (* 1968), dänischer Politiker (RV)